Castle Point (Essex), district in Essex
 Castle Point (Hoboken), locatie in Hoboken, New Jersey
 Castle Point (Missouri), plaats in Missouri